

Biografia 
Era figlia del re Giacomo II di Aragona e della terza consorte Bianca di Napoli, figlia del re Carlo II d'Angiò.

Le trattative matrimoniali intraprese con il regno di Castiglia portarono Maria a sposare l'infante Pietro, figlio del re Sancho IV di Castiglia. Con il matrimonio, che venne celebrato il 17 dicembre 1311 a Calatayud, Maria divenne signora di Cameros, Almazán, Berlanga, Monteagudo e Cifuentes. Pietro aveva un fratello maggiore, il futuro Ferdinando IV di Castiglia, il quale proprio nel 1311 aveva avuto dalla consorte il legittimo erede Alfonso. Maria quindi non aveva molte probabilità di divenire regina di Castiglia.

In otto anni di matrimonio Maria diede al marito solo una figlia:
Bianca di Castiglia (1315-Las Huelgas, 1375), prima sposa di Pietro I del Portogallo, in seguito badessa a Las Huelgas.

Il 25 giugno 1319 rimase vedova: Pietro perse la vita durante la battaglia di Monte Elvira combattuta contro i Mori.

Nel 1322 decise di prendere i voti vestendo gli abiti dell'Ordine dell'ospedale ed entrò nel Monastero di Santa Maria de Sigena dove sua sorella Bianca era badessa dal giugno 1321.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Aragona
Regno d'Aragona

Collegamenti esterni 
 

Maria